Pfaffenkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Pfaffenkogel (Grazer Bergland) (734 m), bei Deutschfeistritz, Steiermark
 Pfaffenkogel (Malleiten) (553 m), bei Bad Fischau, Niederösterreich, siehe Malleiten#Pfaffenkogel